Kock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dieter Kock
 J.L.F. Kock